Puskás Levente (Budapest, 1972. június 3.) Artisjus díjas magyar szaxofon- és klarinétművész, a Budapest Saxofophone Quartet alt-szaxofonosa.

Tanulmányai 
Puskás Levente 1972. június 3-án született Budapesten. Hét éves volt mikor zongorázni kezdett, tizenegy éves korában a budapesti XXII. kerületi Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában ismerkedett meg a klarinéttal, ahol tanára Fricsovszky Ottó volt. A zeneiskola elvégzése után tanulmányait a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolában Schadl Péter növendékeként folytatta 1991-től 1993-ig. 1993-ban felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol Dittrich Tibor tanítványa volt. Klarinétművész-tanári diplomáját 1998-ban szerezte meg.

1991 és 1996 között a Szent István Király Szimfonikus Zenekar első klarinétosa volt. 1993-ban második díjat nyert Chicagóban, a fiatal művészek számára rendezett versenyen (Young Artists' Competition).

2002 és 2005 között a Párizsi Conservatoire (Conservatoire National Superiéur de Musique et de Dance de Paris) posztgraduális kamarazene képzésén tanult Hadady László irányításával, majd 2006-ban szaxofontanári szakon diplomázott a Párizsi Conservatoire National de Musique et de Dance de Montre

uil főiskolán, ahol tanára Jean-Pierre Baraglioli volt.

2014-ben szerezte meg doktori címét a Besztercebányai Egyetem Zeneművészeti karán (Akademia Umeni v Banskej Bystrici, Muzickyh Umeny).

Zenei karrier 
Olyan zenekarokkal lépett fel, mint a Budapesti Fesztiválzenekar, a Magyar Állami Hangversenyzenekar, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Magyar Állami Operaház Szimfonikus Zenekara, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a Quatar Philharmonic Orchestra, a Bruno Walter Szimfonikus Zenekar, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar, az Osztrák-Magyar Haydn Zenekar, a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar és a Danubia Szimfonikus Zenekar. A világ számos országában koncertezett (USA, Kanada, Japán, Dél-Korea, Németország, Spanyolország, Hollandia, Olaszország, Franciaország, Ausztria).

Olyan világhírű művészekkel dolgozott együtt, mint Kocsis Zoltán, Rost Andrea, Fischer Iván, Fischer Ádám, Eötvös Péter, Leonidas Kavakos, Vukán György, Vásáry Tamás, Frankl Péter, Vajda Gergely, Vadim Gluzman, Aldo Ceccato, Yevgenij Kitajenko, Alexander Vedernikov, Bogányi Gergely, Medveczky Ádám, Heinz Holliger, Hadady László, Arno Bornkamp, Christian Wirth, Nobuya Sugawa, Asya Fateyeva, Lars Mlekusch, Mario Giovannelli, Jerome Laran, Rodrigo Vila és Hans de Jong.

A Budapest Saxophone Quartettel eddig 6 önálló lemezük jelent meg. Kollégájával és állandó kamarapartnerével, Váradi Judittal 2014-ben Saxon, majd 2019-ben Tetra címmel készítettek lemezt. Mindkettőn kortárs magyar zeneszerzők kompozíciói hallhatóak.

Oktatói tevékenység 
A Miskolci Egyetem Bartók Zenei Intézetének klarinéttanára volt. Jelenleg a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának, valamint 2002 óta a budapesti Egressy Béni Református Művészeti Szakgminázium szaxofontanára.

Zenekarok 
1994-ben a Budapest Saxophone Quartet alapító tagja volt, az együttesben azóta is alt-szaxofonon működik közre. Az kvartett számos nemzettközi versenyen nyert díjat:

 1996, Osakai Nemzetközi Kamarazenei Verseny - Különdíj
 1998, XIV. Caltanissetta Nemzetközi Kamarazenei Verseny, Olaszország - Harmadik díj
 1998, XIX. Trapani Nemzetközi Kamarazenei Verseny, Olaszország - Harmadik díj, Különdíj
 2000, Dortmund, "Gustav Bumcke" Szaxofonkvartettek Versenye - Második díj

Források 

 BMC - Magyar Zenei Információs Központ
 Debreceni Egyetem honlapja
Magyar szaxofonisták
1972-ben született személyek
Artisjus-díjasok
Magyar klarinétosok
Élő személyek